Маруган ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) кампиния-сеговияна. Занимает площадь 28,99 км². Население 635 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии